Miejscowości w USA:
 Crestview – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Okaloosa
 Crestview – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Campbell
 Crestview – dzielnica Los Angeles